Guerra de secessió
Primera batalla de Bull Run (1861)
Segona batalla de Bull Run (1862)